Aspen Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:

 Aspen Grove (Kentucky)
 Aspen Grove (Utah)

in Kanada:
 Aspen Grove (British Columbia)